Filmes

 Forever Amber, filme (1947) de Otto Preminger com Linda Darnell e Cornel Wilde, traduzido no Brasil como Entre o Amor e o Pecado
 Daisy Kenyon, filme (1947) de Otto Preminger com Joan Crawford e Henry Fonda exibido em Portugal como Entre o Amor e o Pecado